Kuok ist der Familienname folgender Personen:

 Kuok Io Keong (* 1976), chinesischer Rennfahrer
 Robert Kuok (* 1923), malaysischer Unternehmer